

Musica 
 Sugar, Sugar – singolo dei The Archies del 1969
 Sugar Sugar/La rete d'oro – singolo di Lorella Cuccarini del 1985
 Sugar Sugar – singolo degli EVE del 1987

Varie 
 Sugar Sugar – azienda di dolciumi statunitense
 Sugar Sugar – anime e manga
 Sugar, Sugar – film per la televisione del 1987 diretto da Bradley Souber